Dimnik je lahko:

 Dimnik, del kurišča, skozi katerega izhajajo dimni plini
 Dimnik, priimek več znanih ljudi